North steht für:
 North (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 North (Album), Jazzalbum von Kevin Hays (2016)
 North (Band), australische Band
 North (Film), amerikanischer Film von Rob Reiner (1994)
 North (Bluesrock), Schweizer Bluesrock-Band
North (E-Sport), dänische E-Sport-Organisation
 North Drums, Schlagzeugbauer

North ist der Name folgender geografischer Objekte:
 North Barrier, Gebirgskamm auf der Insel Heard, Heard und McDonald-Inseln, Indischer Ozean
 North Fork, Tal im Viktorialand, Antarktika
 North Masson Range, Gebirgszug im Marie-Byrd-Land

 North Spit, Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktika
 North West Cornice, Gebirgskamm auf der Insel Heard, Heard und McDonald-Inseln, Indischer Ozean

 Norths Highland, Hochebene im Wilkesland, Antarktika

Siehe auch:
 Nord
 Norden (Begriffsklärung)